Występy w europejskich pucharach holenderskiego klubu piłkarskiego FC Twente.

Wykaz spotkań pucharowych

1969–1980

1981–1990

1991–2000

2001–2010

2011–2020

2021–

Bibliografia 
 

FC Twente
Holenderskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach